«Камінний Хрест» — новела українського письменника Василя Стефаника, написана 1899 року.
 «Камінний хрест» — український художній фільм режисера Леоніда Осики за однойменною новелою Василя Стефаника.